Tăureni se poate referi la:

 Localități din România
Tăureni - localitate din județul Harghita
Tăureni - localitate din județul Mureș, reședința comunei cu același nume